Devadatta – imię księcia z rodu Sakyów.
 Devadatta – rodzaj ważek